Stephen Bradley – calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Stephen Bradley – musicista statunitense
 Stephen Bradley – regista irlandese